Het ATP-toernooi van Washington 2007 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic 2007) werd gespeeld van 29 juli tot en met 5 augustus 2007. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C..

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington